

Milano 1
Collegio elettorale di Milano 1 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 1 – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)

Milano 2
Collegio elettorale di Milano 2 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 2 – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)

Milano 3
Collegio elettorale di Milano 3 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 3 – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)

Milano 4
Collegio elettorale di Milano 4 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 4 – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)

Milano 5
Collegio elettorale di Milano 5 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 5 – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)

Milano I
Collegio elettorale di Milano I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Milano I – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Milano I – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)

Milano II
Collegio elettorale di Milano II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Milano II – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Milano II – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)

Milano III
Collegio elettorale di Milano III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Milano III – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Milano III – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)

Milano IV
Collegio elettorale di Milano IV – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Milano IV – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Milano IV – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)

Milano V
Collegio elettorale di Milano V – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Milano V – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Milano V – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)

Milano VI
Collegio elettorale di Milano VI – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Milano VI – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Milano VI – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)

Altri collegi
Collegio elettorale di Milano – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Milano - Sesto San Giovanni – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 6 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 7 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 8 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 9 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 10 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale di Milano 11 – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)